2 miejscowości w Polsce: 
 Bronice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Nałęczów 
 Bronice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień

Zobacz też: Bronice-Kolonia